Європа різних швидкостей () — термін, що використовується на позначення ідеї про можливість різних темпів інтеграції для різних країн.

Тобто ті держави-члени, що мають бажання й можливості, за згоди всіх інших, можуть швидше просуватися в інтеграційному процесі в певній сфері. Передбачається, що решта згодом приєднається до них.

Термін «Європа різних швидкостей» вперше з'явився у звіті Тіндеманса (1975) і відбивав ситуацію, коли не всі держави-члени можуть або хочуть інтегруватися однаковими темпами. При цьому виникає потреба узгодити інтереси різних груп держав. Загалом пропозиції «звіту Тіндеманса» відхилили, однак запроваджуючи європейський механізм обмінних курсів (наприкінці 1970-х рр.), різношвидкісну інтеграцію вперше дозволили в рамках Європейської валютної системи.

Таблиця участі у договорах.

 x - бере участь
 c - країна повинна виконати певні умови перед приєднанням
 o - не бере участь

Див. також 
 Право на неучасть

Посилання 
 Глосарій термінів Європейського Союзу 

 
Політика Європейського Союзу
Європейська інтеграція